De Supercombinatie voor vrouwen tijdens de Olympische Winterspelen 2010 vond plaats op donderdag 18 februari 2010 in Whistler Blackcomb. Titelhouder was de Kroatische Janica Kostelić. De Duitse Maria Riesch won deze olympische supercombinatie voor Julia Mancuso en Anja Pärson.

De wedstrijd stond gepland voor 14 februari maar vanwege de weersomstandigheden werd de wedstrijd verplaatst.

Uitslag 
DNF = niet gefinisht, DNS = niet gestart

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen combinatie